Notes et références 

Thurgovie